Gioca nel ruolo di schiacciatore nella Pallavolo Padova.

Carriera
La carriera di Marco Vianello inizia nel 2008 nelle giovanili del  di Chioggia; nel 2010 passa alle giovanili della  dove resta fino al 2013 anno in cui viene promosso nella squadra che disputa la Serie C: nella stagione 2014-15 passa in prima squadra debuttando nel campionato italiano di Superlega.

Altri progetti

Collegamenti esterni